Slo Top 30 za leto 2012 je lestvica najbolj prodajanih plošč v Sloveniji za obdobje enega tedna.

Viri

 http://val202.rtvslo.si/slotop30/ 

Slovenske glasbene lestvice